Кирилл Яковлевич Тюфяев (1777—1845) — русский государственный деятель: пермский, минский, тверской и вятский гражданский губернатор, вице-губернатор Кавказской и Пензенской губерний. .

Биография 
С 1817 по 1819 годы занимал должность Кавказского вице-губернатора, затем, с 1819 по 1823 годы — Пензенский вице-губернатор.

С 1823 по 1831 годы — Пермский губернатор, в 1831 году — Минский губернатор, с 1831 по 1834 годы — Тверской губернатор, с 1834 по 1837 годы — Вятский губернатор. Отправлен в отставку после посещения Вятки цесаревичем Александром Николаевичем в связи с жалобой, поданной ему вятчанами.

Умер  года в своём имении Александровка Казанского уезда Казанской губернии.

Примечания

Литература 
 Герцен А. И. Былое и думы.
 Бригадин П. И., Лукашевич А. М. "Любовь до смерти" за царя: Кирилл Тюфяеев // Бригадин П. И., Лукашевич А. М. Минские губернаторы: история власти. — Мн.: Государственный институт управления и социальных технологий Белорусского государственного университета, 2009. — С. 107—116.

Ссылки 
 Пакина Е. И. К. Я. Тюфяев. Опыт административных преобразований

Вятские губернаторы
Тверские губернаторы
Минские губернаторы
Пермские губернаторы
Пензенские вице-губернаторы